Росаначи има више значења:

 Росаначи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росаначи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росаначи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росаначи, Рикубитаре (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росаначи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росаначи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росаначи, Чивавита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росаначи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику